The House of Love – gruppo musicale alternative rock britannico
 House of Love – singolo degli East 17 del 1992
 House of Love – singolo di RuPaul del 1993, dall'album Supermodel of the World
 House of Love – album di Amy Grant del 1994
 House of Love – singolo di Amy Grant e Vince Gill del 1994, dall'album omonimo
 House of Love – singolo di Toby Bourke del 2000